Alex Schneiter (né en 1962), un homme d’affaires suisse ;
 Andrés Schneiter (1976-), un joueur de tennis professionnel argentin ;
 Elisabeth Schneider-Schneiter (1964-), une personnalité politique suisse ;
 Heinz Schneiter (1935-2017), un joueur de football suisse ;
 Jean-Louis Schneiter (1933-2016), un homme politique français ;
 Joab Schneiter (1998-), coureur cycliste suisse ;
 Jonas Schneiter (1990-), un journaliste, animateur radio et producteur suisse ;
 Pierre Schneiter (1905-1979), un homme politique français ;
 Walter Schneiter (1923-1972), un joueur international de football suisse.

Patronyme germanique